Název Borovinka má více významů:
 Borovinka (Domanín) – sportovní a rekreační areál s minipivovarem u Domanína u Bystřice nad Pernštejnem
 Borovinka (Hradec Králové) – les, rybník a ulice v Hradci Králové-Plačicích
 Borovinka (Jihlava) – rybník na Smrčenském potoce u Jihlavy

Podobné výrazy:
 Borovina – část města Třebíč

Externí odkazy